Владимир Николаевич Захаров: Захаров, Владимир Николаевич (1946—2021) — советский и российский тренер по плаванию.
 Захаров, Владимир Николаевич (род. 1949) — советский и российский литературовед.